Натуральне число 396
 396 рік до нашої ери
 396 рік нашої ери